Braunholz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Braunholz (1884–1966),  Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Peter Braunholz (* 1963), deutscher Fotokünstler